een bevestiging voor een roeiriem op een roeiboot, zie dol (roeiboot)
 een plaats in Kroatië:
 Dol (Krašić), in de provincie Zagreb
 Dol (Postira), in de provincie Split-Dalmatië
 een plaats in Slovenië:
 Dol (Gornji Grad), in de regio Savinjska
 Dol (Kočevje), in de regio Jugovzhodna Slovenija
 Dol (Krško), in de regio Spodnjeposavska
 Dol (Medvode), in de regio Osrednjeslovenska
 Dol (soap), een komische soap die wordt uitgezonden op Comedy Central.
 een ronde kam in een molenwiel
 hondsdolheid
 Dol-de-Bretagne, een gemeente in het Franse departement Ille-et-Vilaine
 Het Land van Dol, een historische regio in Bretagne
 Dół, plaats in Polen